Араш Лабаф (Араш) — шведсько-іранський співак
 Шая Лабаф — американський актор